Vidmar ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Vidmar (* 2000), slowenischer Biathlet
 Aurelio Vidmar (* 1967), australischer Fußballspieler und -trainer
 Gašper Vidmar (* 1987), slowenischer Basketballspieler
 Janja Vidmar (* 1962), slowenische Kinder- und Jugendbuchautorin sowie Szenaristin
 Luka Vidmar (* 1986), slowenischer Eishockeyspieler
 Marjan Vidmar (* 1960), jugoslawischer Biathlet
 Miha Vidmar (* 1997), slowenischer Fußballspieler

 Peter Vidmar (* 1961), US-amerikanischer Turner
 Petra Vidmar (* 1972), deutsche Fußballspielerin
 Tony Vidmar (* 1970), australischer Fußballspieler

Vidmar ist der Name folgender Unternehmen:
 Vidmar AG in Liebefeld bei Bern
 VIDMARhallen, ehemalige Fabrikhallen der Vidmar AG